Maesen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 L.J.G.van der Maesen
 Laurentius Josephus Gerardus Jos van der Maesen